Špionica je lahko:
 Špionica Centar (Bosna in Hercegovina)
 Špionica Donja (Bosna in Hercegovina)
 Špionica Srednja (Bosna in Hercegovina)